Albert Streit, futbolista alemany
 Geórgios Streit , jurista i polític grec
 Stéfanos Streit, jurista i polític grec